

Persone 
 Ercole Albergati (XV secolo) – attore bolognese
 Francesco Albergati Capacelli (1728-1804) – commediografo bolognese
 Gregorio Albergati – cardinale
 Niccolò Albergati (1373-1443) – prelato e diplomatico pontificio
 Niccolò Albergati-Ludovisi (1608-1687) – prelato pontificio
 Pirro Albergati (1663-1735) – musicista pontificio

Storia di famiglia
 Albergati – famiglia senatoria bolognese

Altro
 Bosco Albergati – complesso di ruderi intorno alla villa della famiglia Albergati
 Ritratto del cardinale Niccolò Albergati – dipinto di Jan van Eyck